CLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Easterwood Field, College Station (Texas), Stati Uniti